Traviès de Villers ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Joseph Traviès de Villers (1804–1859), schweizerisch-französischer Maler und Karikaturist, siehe Charles-Joseph Traviès
 Édouard Traviès de Villers (1809–1876), französischer Maler und Lithograf, siehe Édouard Traviès